Koroknay Géza (vezetékneve egyes forrásokban: Koroknai) (Budapest, 1948. szeptember 29. – Budapest, 2013. január 2.) magyar színművész, szinkronszínész.

Életpályája 
1972-ben végezte el a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, és a Miskolci Nemzeti Színház társulatához szerződött. 1974–1976 a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. 1976-tól kezdve a Pannónia Filmstúdió, majd az átalakulás után a Magyar Szinkron és Videó Vállalat munkatársa lett. Azóta számos film és tévésorozat szereplőinek kölcsönözte hangját, és kisebb szerepeket vállalt sorozatokban. Számtalan alkalommal lehetett hallani a hangját dokumentumfilmek narrátoraként, valamint reklámfilmekben és különböző reklámanyagokban. Az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronszínész volt.

Korábban a Hallmark és a National Geographic csatornahangja volt. 1999–2001 között a Klubrádió állomáshangja (station voice) volt.

Színházi szerepeiből 
A Színházi adattárban regisztrált bemutatóinak száma: 32; ugyanitt ötvenkilenc színházi felvételen is látható.
 Shakespeare:
 Rómeó és Júlia (János barát)
 Hamlet (Guildenstern)
 A vihar (Alonso)
 Bródy Sándor: A medikus (Adolf)
 Tamási Áron: Énekes madár (Préda Máté)
 Berkesi András: Siratófal (Peti)
 Gogol: Holt lelkek (Arsavszkij)
 Rotov: Kényes helyzet (Filipp)

Filmjei 
 Fekete macska (1972) – Suhanc
 Felelet 1-8. (1974)
 Zokogó majom 1-5. (1978)
 A korona aranyból van (1979) – Lord #3
 Dózsa koporsói (1979) – Jegyző
 Pityke (1979; rajzfilmsorozat) – További szereplők (hang)
 Frakk, a macskák réme IV. (1984-1985; papírkivágásos sorozat) – További szereplők (hang)
 Vereség (1984)
 Mátyás, az igazságos (1985; rajz-játékfilm) – Főporoszló (hang)
 A falu jegyzője 1-4. (1986)
 Macskafogó (1986; rajz-játékfilm) – Igazgatósági tag; Macska technikus #2; 14-es osztályvezető; Másodpilóta (hang)
 Szomszédok (1987-1991) – László, mentőápoló
 Labdaálmok (1989)
 Angyalbőrben I. (1990) – Elmer Ákos őrnagy
 Pénzt, de sokat! (1991)
 Privát kopó (1992)
 Kisváros (1994-1997) – Több szerep
 Pasik! II. (2000)
 Barátok közt (2012) – Winkler Dezső (2 részben)
 Listaelem

Szinkronszerepei

Filmek

Filmsorozatok

Sorozatok

Animék, rajz- és animációs filmek

Anime, rajzfilm- és animációs sorozatok

John Goodman-filmográfia

Felolvasóként

Jegyzetek

Források 
 
 
 
 
 G-portál - Pensacola -

További információk 
 
 
 Koroknay Géza hangja
 Elhunyt Koroknay Géza - Fidelio (2013. január 2.)
 Koroknay Géza méltó temetésére gyűjtenek (2013. január 5.)

Magyar színészek
Magyar szinkronszínészek
1948-ban született személyek
2013-ban elhunyt személyek
Budapesten született személyek